Il singolare del Tennis Channel Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andre Agassi ha battuto in finale Jason Stoltenberg 6-4, 7-6 (7-3).

Teste di serie

  Mark Philippoussis (secondo turno)
  Albert Costa (quarti)
  Magnus Norman (primo turno)
  Nicolas Kiefer (secondo turno)

 Francisco Clavet (primo turno) 
 Albert Portas (primo turno) 
 Julián Alonso (primo turno) 
 Richard Fromberg (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Channel Open 1998
ATP Tour 1998